Hellström ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hellström (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler 
 Anna-Lisa Hellström (1887–1949), schwedische Schauspielerin  
 Börge Hellström (1957–2017), schwedischer Schriftsteller, Teil des Autorenduos Roslund & Hellström  
 Bror Hellström (1914–1992), schwedischer Leichtathlet  

 Erland Hellström (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Gunnar Hellström (1928–2001), schwedischer Schauspieler und Regisseur  
 Gustaf Hellström (1882–1953), schwedischer Schriftsteller
 Håkan Hellström (* 1974), schwedischer Musiker
 Jan Hellström (* 1960), schwedischer Fußballspieler
 Jan Arvid Hellström (1941–1994), schwedischer Bischof und Schriftsteller
 Jesper Hellström (* 1995), schwedischer Leichtathlet
 Johan Hellström (1907–1989), finnischer Boxer  
 Jonathan Hellström (* 1988), schwedischer Fußballspieler   
 Kerstin Hellström (1950–2014), schwedische Schauspielerin  
 Kristian Hellström (1880–1946), schwedischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Lars Gustav Hellström (1915–1988), schwedischer Schriftsteller und Übersetzer  

 Magnus Hellström (1900–1980), schwedischer Segler   
 Mats Hellström (* 1942), schwedischer Politiker und Diplomat
 Monica Hellström, dänische Filmprozentin
 Monica Hellström (Comicautorin) (* 1964), schwedische Comicautorin   
 Olle Hellström (* 1936), schwedischer Fußballspieler   
 Paul Hellström (1866–1927), schwedischer Politiker  
 Ronnie Hellström (1949–2022), schwedischer Fußballtorhüter
 Samuel Hellström (* 1977), schwedischer Schauspieler